Джелилов — фамилия; имеет женскую форму Джелилова.
 Джелилов, Магомед Халилович (род. 1968) — российский политик;
 Джелилов, Нури (1913-1976) — советский офицер;